Сормо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Ранве. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08429.

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к северо-востоку от Парижа, в 100 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 12 км к западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 568 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 394 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 298 были экономически активными, 96 — неактивными (показатель активности — 75,6 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 298 активных работали 278 человек (142 мужчины и 136 женщин), безработных было 20 (10 мужчин и 10 женщин). Среди 96 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 34 — пенсионерами, 36 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XV—XVI века). Алтарь, облицовочная панель, запрестольный образ, иконы, престол для проповедей являются историческими памятниками.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны